est une patineuse artistique japonaise. Elle est médaillée de bronze aux Jeux Olympiques d'Hiver de 2022 à Pékin et médaillée d'or au Championnat du monde de patinage artistique à Montpellier, la même année.

Biographie

Carrière sportive 
Kaori Sakamoto est née le  à Kobe, au Japon. Elle a commencé le patinage artistique à l'âge de quatre ans.

Elle est médaillée de bronze aux Championnats du monde juniors 2017 et à la finale junior du Grand Prix ISU 2016-2017. Elle remporte les Championnats des quatre continents de patinage artistique 2018. 

En 2022, lors des Jeux olympiques de Pékin, elle finit troisième du programme court et du programme long et remporte ainsi la médaille de bronze. Elle remporte la médaille d'or aux Championnats du monde de Montpellier, en l'absence des favorites russes exclues à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique japonaise
Médaillée de bronze olympique japonaise
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Naissance en avril 2000
Naissance à Kobe